

Антропоніми 
 Ярмак — прізвище.
 ЯрмаК — псевдонім репера YARMAK.